Manager peut faire référence à :
 Manager, quelqu'un qui œuvre dans le domaine du management
 Le management stratégique qui concerne la gestion du marché par la stratégie (c'est aussi une vision externe de la gestion)
 Le management opérationnel qui concerne la gestion des processus propres à l'entreprise (c'est une vision plus interne centrée sur l'organisation).
 Le management d'équipe.
 Le management équitable qui place la personne humaine au cœur des préoccupations de l’entreprise en proposant un traitement équitable, respectueux des droits de chacun.
 Manager (spectacle) 
 Manager (baseball)
 Manager (catch), un personnage secondaire dans le catch
 Manager (football)
 Manager FDF (football)
 Entraîneur, également référencé en tant que manager.